Het chemisch element fosfor (P), met een atoommassa van 30,973762(2) u, bezit 1 stabiele isotoop: 31P. De overige 22 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van fosfor is 25P, met een halfwaardetijd van minder dan 30 nanoseconden. De langstlevende is 33P, met een halfwaardetijd van 25,34 dagen. Deze wordt onder meer gebruikt om nucleotiden te labelen.

Fosfor-32 
De isotoop fosfor-32 (32P) bezit een halfwaardetijd van 14,28 dagen en is een vervalproduct van silicium-32. Het vervalt zelf tot de stabiele isotoop zwavel-32. De vervalenergie bedraagt 1,71 MeV.

Deze isotoop wordt gebruikt om fosforhoudende verbindingen, zoals fosfaten, DNA of RNA, radiochemisch te labelen. Aan deze techniek zijn enige gevaren gekoppeld, omdat fosfor-32 een bèta-straler is en de hoog-energetische uitgezonden elektronen de huid kunnen doordringen. Bovendien kan fosfor-32 op verschillende wijzen in het lichaam worden opgenomen en kan het zich inbouwen in botten en tanden, die opgebouwd zijn uit calciumfosfaat (hydroxyapatiet).

Overzicht

Overzicht van isotopen per element